Ел Анхелито има више значења:

 Ел Анхелито, Ла Круз (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Анхелито (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику